Comitatul Stafford sau Stafford County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Stafford County, Kansas
 Stafford County, Virginia

Vezi și 
Staffordshire